Molekulska formula -{C24H38O4}- se može odnositi na:

 Apoholna kiselina
 Dioktil tereftalat